Суэрас (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Плана-Баха. Занимает площадь 22,2 км². Население — 522 человек (на 2017 год). Расстояние до административного центра провинции — 22 км.

Население 
Динамика численности населения, чел.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 País Valencià, poble a poble, comarca a comarca
 Centre cultural de Suera

Муниципалитеты Кастельона